18. Puchar Europy w Rzutach – zawody lekkoatletyczne w konkurencjach rzutowych, które odbyły się pomiędzy 10–11 marca w Leirii w Portugalii.

Rezultaty

Mężczyźni

Seniorzy

Młodzieżowcy U23

Kobiety

Seniorki

Młodzieżowcy U23

Klasyfikacje drużynowe

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018 w lekkoatletyce
2018
Lekkoatletyka w Portugalii
2018 w Portugalii
Leiria